La ligne D13 de la navette fluviale de Budapest est une des trois lignes du réseau fluviale de Budapest. Elle relie Rómaifürdő à Haller utca, les week-ends et jours fériés uniquement.

Stations

Voir aussi

Article connexe

Transport à Budapest